Varennes (Dordogne)
 Varennes (Haute-Garonne)
 Varennes (Indre-et-Loire)
 Varennes (Somme)
 Varennes (Tarn-et-Garonne)
 Varennes (Vienne)
 Varennes (Yonne)
in samenstellingen:
Varennes-Changy, Loiret
Varennes-en-Argonne, Meuse
Varennes-Jarcy, Essonne
Varennes-le-Grand, Saône-et-Loire
Varennes-lès-Mâcon, Saône-et-Loire
Varennes-lès-Narcy, Nièvre
Varennes-Saint-Honorat, Haute-Loire
Varennes-Saint-Sauveur, Saône-et-Loire
Varennes-sous-Dun, Saône-et-Loire
Varennes-sur-Allier, Allier
Varennes-sur-Fouzon, Indre
Varennes-sur-Loire, Maine-et-Loire
Varennes-sur-Morge, Puy-de-Dôme
Varennes-sur-Seine, Seine-et-Marne
Varennes-sur-Tèche, Allier
Varennes-sur-Usson, Puy-de-Dôme
Varennes-Vauzelles, Nièvre

In Canada:
Varennes (Canada)